Widford – miejscowość w hrabstwie Essex (Anglia)
 Widford – miejscowość w hrabstwie Hertfordshire (Anglia)
 Widford – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)